Заводська́ ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України та країн колишнього СРСР.

Заводська вулиця — вулиця в місті Дніпропетровськ.
 Заводська вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Заводська вулиця — вулиця в місті Житомир.
 Заводська вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Заводська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Заводська вулиця — вулиця в місті Луганськ.
 Заводська вулиця — вулиця в місті Луцьк.
 Заводська вулиця — вулиця в місті Львів.
 Заводська вулиця — вулиця в місті Миколаїв.
 Заводська вулиця — вулиця в місті Полтава.
 Заводська вулиця — вулиця в місті Сміла.
 Заводська вулиця — вулиця в місті Суми.
 Заводська вулиця — вулиця в місті Тернопіль.
 Заводська вулиця — вулиця в місті Ужгород.
 Заводська вулиця — вулиця в місті Харків.
 Заводська вулиця — вулиця в місті Херсон.
 Заводська вулиця — вулиця в місті Хмельницький.
 Заводська вулиця — вулиця в місті Чернівці.
 Заводська вулиця — вулиця в місті Чернігів.

 Заводська вулиця — колишня назва вулиці Богдана Ліщини у місті Сєвєродонецьк Луганської області.
 Заводська вулиця — колишня назва вулиці Сергія Амброса в місті Черкаси

Заводська вулиця — вулиця в місті Краснодар.

Вулиці